Седвож — гидроним:
 Седвож (приток Парчью);
 Седвож (приток Большого Кодача);
 Седвож (приток Малого Кодача).